Натуральне число 782
 782 рік до нашої ери
 782 рік нашої ери